

Codici 
 EPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Epena (Congo)

Medicina 
Emoglobinuria parossistica notturna